De Europa Top-12 is een Europees tafeltennistoernooi dat sinds 1971 jaarlijks wordt georganiseerd door de Europese Tafeltennisunie (ETTU). Hierin nemen zowel de twaalf sterkste spelers als de twaalf sterkste speelsters van Europa het tegen elkaar op. In 2012 werd voor de eerste maal gespeeld in Lyon (Frankrijk) op 4 en 5 februari.

Titelhouder bij de mannen was de Griek Kalinikos Kreanga en bij de vrouwen de Nederlandse Li Jiao. Kreanga verdedigde zijn titel niet. Li sneuvelde in de groepsfase. In de finale bij de mannen versloeg de Duitser Dimitrij Ovtcharov de Rus Kirill Skatsjkov. In de vrouwenfinale versloeg de Duitse Wu Jiaduo de Nederlandse Li Jie.

Uitslagen mannen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Uitslagen vrouwen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Externe links 
  Uitslagen

Tafeltennis in 2012